Парусник Гомера () — дневная бабочка из семейства Парусники. Эндемик острова Ямайка, где он населяет влажные тропические леса. Крупнейший представитель своего семейства в Новом Свете.

Описание 

Самка крупнее самца. Длина переднего крыла самцов 72—76 мм, самок — 74—80 мм. Размах крыльев до 11—15 см. Основной фон крыльев самца — чёрный, по нему в вертикальном положении следуют ярко-жёлтые перевязи. Нижние крылья, оканчивающиеся «хвостиками», несут на себе пятна серебристо-голубого цвета, с размытыми краями.

Крылья самки более округлые и обладают более тёмным фоновым окрасом, светлоокрашенные участки крыльев более обширные.

Питаются нектаром блехниума, асклепии и лантаны.

Ареал и местообитания 
Эндемик острова Ямайка. Обитает исключительно в горных лесах.

Жизненный цикл

Яйцо 
Яйцо сферической формы, размерам 1,45—1,54 мм в высоту и 1,73—1,77 мм в ширину. Цвет бледно-зелёный. Через пять дней после откладывания яйцо становится бледно-жёлтым.

Кормовое растение гусениц 
Эрнандия (Hernandia)

В восточной части острова гусеницы развиваются на хернандии катальролистной, в западной — хернандии троянской.

Замечания по охране 
Внесен в перечень чешуекрылых экспорт, реэкспорт и импорт которых регулируется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).

Примечания 

Хвостоносцы
Насекомые Центральной Америки
Эндемики Ямайки
Приложения СИТЕС
Животные, описанные в 1793 году